renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Canada

États-Unis

France 
 68e bataillon de chars de combat
 68e bataillon de chasseurs alpins
 68e bataillon de tirailleurs sénégalais